Grobben ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Grobben (1904–1994), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Karl Grobben (1854–1945), österreichischer Zoologe
 Wilhelm Grobben (1895–1944), niederrheinischer Mundartdichter

Siehe auch:
 Groppen